Montedoro – comune italiano nel libero consorzio comunale di Caltanissetta
Montedoro – frazione di Palagianello
Montedoro – film del 2015

Pagine correlate 
Monte d'Oro (disambigua)